Hamsterley (Bishop Auckland) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hamsterley (Consett) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)